Василий Кривенко:
 Кривенко, Василий Васильевич (1879 — после 1926) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Кривенко, Василий Силович (1854—1931) — русский писатель и общественный деятель.